Loane ist der Familienname von:

 Marcus Loane (1911–2009), anglikanischer Bischof und Autor
 Mark Loane (* 1954), australischer Rugby-Union-Spieler

Loane ist der Künstlername von:

 Loane (Sängerin) (* 1978), französische Sängerin

Siehe auch:
 Lone (Begriffsklärung)